Danbury ist Ortsname von

in England:
 Danbury (Essex)

in den Vereinigten Staaten:
 Danbury (Connecticut), im Fairfield County
 Danbury (Iowa), im Woodbury County
 Danbury (Nebraska), im Red Willow County
 Danbury (New Hampshire), im Merrimack County
 Danbury (North Carolina), im Stokes County
 Danbury (Texas), im Brazoria County
 Danbury (Wisconsin), im Burnett County

Siehe auch:
 Danbury Township